Unter Schalenbauweise versteht man
 ein flächenhaftes, gekrümmtes Tragwerk, siehe: Schale (Technische Mechanik) und Gitterschale
 die Zeiss-Dywidag-Schalenbauweise
 die einschalige Bauweise eines Fahrzeugs, siehe Monocoque
 eine weit verbreitete Bauweise für Rümpfe im Flugzeug- und Raketenbau, siehe Halbschalenbauweise